Parasciadonus är ett släkte av fiskar. Parasciadonus ingår i familjen Aphyonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormfiskartade fiskar
Parasciadonus